Дэвид Джордж «Дэйв» Робиш (; род. 22 декабря 1949 года в Цинциннати, штат Огайо, США) — американский профессиональный баскетболист, который выступал в Американской баскетбольной ассоциации, отыгравший пять из девяти сезонов её существования, а также ещё восемь сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации.

Ранние годы 
Дэйв Робиш родился 22 декабря 1949 года в городе Цинциннати (штат Огайо), затем перебрался в город Спрингфилд (штат Иллинойс), где учился в одноимённой средней школе, в которой играл за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Статистика в NCAA на сайте Thedraftreview.com
 Статистика в NCAA на сайте Sports-Reference.com
 Статистика в АБА и НБА на сайте Basketball-Reference.com
 Краткая биография в АБА на сайте Nasljerseys.com

Баскетболисты США
Игроки «Канзас Джейхокс» (баскетбол)
Игроки «Денвер Рокетс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Сан-Диего Сэйлс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Канзас-Сити Кингз»